Luis González o Lucho González (Buenos Aires, Argentina, 1981), futbolista argentí 
 Luis González de Alba (Charcas, San Luis Potosí, 1944-Guadalajara, Jalisco, 2016), literat, periodista i divulgador científic mexicà
 Luis González Bravo (Cadis, 1811 - Biàrritz, 1871), periodista i polític espanyol
 Luis González Seara (A Merca, Galícia, 1936 - Madrid, 2016), sociòleg i polític gallec que participà en diferents governs 
 Luis González Tosar (Buenos Aires, 1952), escriptor gallec 
 Luis González de Ubieta (Bilbao, 1899 - Bocas de Ceniza, Colòmbia, 1950), militar
 Luis Manuel González-Mata, espia i assagista espanyol del segle XX